Miejscowości w USA:
 Iroquois – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Iroquois – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Iroquois (ang. Iroquois Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Iroquois (ang. Iroquois Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Iroquois (ang. Iroquois Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Iroquois (ang. Iroquois County) – w stanie Illinois
 Niszczyciele typu Iroquois
 Bell UH-1 Iroquois – amerykański śmigłowiec

Zobacz też 
Irokezi – liga plemion Indian Półncnoamerykańskich